Mühlhausen steht für:
 Mühlhausen, Name verschiedener Orte – siehe dort auch zur Etymologie
 Mühlhausen (M 1052), Minentaucherboot der Deutschen Marine
 (10746) Mühlhausen, Asteroid des Hauptgürtels

Burgställe (abgegangene Burgen):
 Burg Mühlhausen, bei Mühlhausen im Täle, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Burg Mühlhausen/Thüringen, in Mühlhausen/Thüringen, Thüringen
 Burgstall Mühlhausen, bei Mühlhausen (Gemeinde Affing), Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Mühlhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Christian von Mühlhausen († 1295), Bischof von Samland, Weihbischof von Mainz
 Corinna Mühlhausen (* 1970), deutsche Trendforscherin und Journalistin
 Jomtob Lipmann Mühlhausen (14–15. Jh.), Rabbiner und Halachist in Böhmen, Polen und Wien
 Ludwig Mühlhausen (1888–1956), deutscher Keltologe
 Wachsmut von Mühlhausen (13. Jh.), deutscher Minnesänger
 Walter Mühlhausen (* 1956), deutscher Historiker 
 Wilhelm Mühlhausen (* 1893), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau

Siehe auch:
 Mühlhause
 Mülhausen